Никола́й Ре́мизов: Ремизов, Николай Владимирович (1887—1975) — русский живописец и график, художник театра.
 Ремизов, Николай Митрофанович (1864—1916) — русский военачальник, генерал-майор.
 Ремизов, Николай Николаевич (1923—1979) — полный кавалер ордена Славы.